Kashtan steht für:

 Dror Kashtan, ein Symbol zur schriftlichen Aufzeichnung eines Tones in der Musik
 Dror Kashtan ist ein israelischer Fußballtrainer
 Kashtan, die Exportbezeichnung (; englische Transkription) für ein russisches Nahbereichsverteidigungssystem
 AEK-919K Kashtan, eine russische Maschinenpistole